Antoniotti est un nom de famille d’origine Corse portée pour la première fois au milieu du 17ème siècle dans le petit village de Haute-Corse Vallica. 

La famille Antoniotti jouit aujourd’hui d’une position influente en Haute-Corse hérité par des générations d’entrepreneurs, de politiciens, …

On y compte notamment :
Francesca Antoniotti (née en 1981), chroniqueuse de télévision française
Anne-Marie Natali née Antoniotti maire de Borgo depuis 1983
Lelio Antoniotti (1928-2014), footballeur italien
Kévin Antoniotti (né en 1989), gymnaste artistique français
Dominique Antoniotti (né en 1972), entrepreneur